«Бежин луг» — фильм, над которым  Сергей Эйзенштейн работал в 1935—1937 годах. Сценарий был написан драматургом, бывшим чекистом Александром Ржешевским. Сюжет опирался на историю Павлика Морозова. Фильм считается утраченным. В 1967 году  Наум Клейман и  Сергей Юткевич восстановили его в качестве фотофильма.

Сюжет 
Действие происходит вблизи Бежина Луга, описанного И. С. Тургеневым в одноимённом рассказе, где писатель, будучи в ночном, сидел у костра с крестьянскими детьми.

В основу этой драмы положена история об убийстве на Северном Урале 3 сентября 1932 года Павлика Морозова, сообщившего в сельсовет о сговоре своего отца с врагами коллективизации.

В ролях снялись актёры Николай Хмелёв, Пётр Аржанов, Борис Захава и другие.

Судьба фильма 

В 1930-е годы были популярны акции против так называемых произведений социального утопизма. Фильм «Бежин луг» был встречен критикой очень сурово. После просмотра фильма в черновом монтаже Главное управление кинопромышленности приостановило съёмки, а отснятый материал был забракован. По словам Эйзенштейна, до завершения двухлетней работы ему тогда не хватило одиннадцати дней.

Несмотря на намерение дирекции «Мосфильма» возобновить работу по другому сценарию — писателя Бабеля, съёмки так и не были продолжены, а 17 марта 1937 года приказом по Главному управлению кинематографии работы по постановке фильма «Бежин луг» были окончательно остановлены «по причине формализма и усложнённости языка картины» (по другим сведениям, приказ был от 7 марта 1937 года с формулировкой «ввиду её антихудожественности и явной политической несостоятельности»). Режиссёру пришлось написать статью «Ошибки „Бежина луга“». Статья была напечатана 17 апреля в той же газете «Советское искусство», где за два с половиной месяца до этого его работа в первоначальной версии была названа сопоставимой с «классическими произведениями искусства».
В этой статье Эйзенштейн, по выражению Н. Зоркой, «просил извинения за то, что он Эйзенштейн».

Из истории создания и воссоздания фильма 
3 февраля 1935 года в Ленинграде на торжественном заседании, посвящённом пятнадцатилетию советского кино и десятилетию «Ленфильма», Эйзенштейн сообщил, что приступает к работе над фильмом «Бежин луг» по сценарию Александра Ржешевского. 5 февраля в газете «Известия» было опубликовано интервью со сценаристом, а в «Комсомольской правде» — беседа с режиссёром. 1 апреля фильм был запущен в производство. Первые кадры «Бежина луга» были сняты 5 мая 1935 года в старом яблоневом саду села Коломенское, а первый съёмочный день пришёлся на 18 июня. Основные съёмки проходили под Армавиром. Самые сложные эпизоды с участием десятков тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники были сняты под Харьковом, в деревне Русская Лозовая. Эпизоды ночного снимались в овраге около «Мосфильма» в конце августа — начале сентября.

Единственный экземпляр «Бежина луга», по легенде, исчез во время Великой Отечественной войны, когда киностудия «Мосфильм» находилась в эвакуации. Однако монтажёр фильма Эсфирь Тобак, сохранила срезки кадров, от фильма также осталось восемь метров киноплёнки, режиссёрский сценарий в двух вариантах, множество разработок, заметок и рисунков. В 1967 году научный сотрудник Госфильмофонда Наум Клейман и режиссёр Сергей Юткевич смонтировали по срезкам «Бежина луга» фотофильм, в котором восстановили ход действия и основные эпизоды первого и второго вариантов кинокартины.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Фильм

Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Сергея Эйзенштейна
Фильмы СССР 1935 года
Незаконченные фильмы
Цензура в советском кинематографе
Утерянные фильмы СССР
Фильмы русского авангарда
Павлик Морозов
Утерянные фильмы СССР